Obergrafschaft bezeichnet:

 die Obergrafschaft Bentheim, den südlichen Teil des Landkreises Grafschaft Bentheim in Niedersachsen
 die Obergrafschaft Katzenelnbogen im Rhein-Main-Dreieck um Darmstadt